Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tashkent Open 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Taschkent